Veritas ():

 Veritas — германский автопроизводитель, конструктор автомобилей для «Формулы-1».
 Veritas — американская компания, производитель программного обеспечения управления хранением информации для организаций; поглощена Symantec.
 Veritas — канадская компания, производитель оборудования и инструментов для деревообработки.
 VERITAS () — комплекс телескопов в обсерватории имени Уиппла в Аризоне.
  — проект космической миссии по отправке АМС на Венеру

См. также 
 Веритас
 Bureau Veritas
 Veritas: В поисках истины